Герб Гейштор () — польско-литовский  дворянский герб. Некоторые из родов, принадлежащих к этому гербу, записаны в родословные книги Виленской, Ковенской и Минской губерний.

Описание герба 
В красном поле Андреевский крест, образуемый, по объяснению одних, двумя загнутыми крюками, а по мнению других — двумя половинками распоротой вдоль стрелы, цвета белого, железком вверх; с обеих сторон этой фигуры по золотой звезде. Многие роды помещают внизу под этим гербом Корчак. Над шлемом три страусовых пера.

Герб Гейштор (употребляют: Добкевичи, Гейшторы) внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 41.

Литература 
Описание герба, его историю и перечень носящих его фамилий можно найти в классических польских гербовниках:
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Примечания 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением трёх страусовых перьев